

Страшув — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Страшув — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Страшув — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства